Oberbeck steht für: 
 Oberbeck (Hückeswagen), eine Hofschaft in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen

Oberbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Oberbeck (1846–1900), deutscher Physiker
 Gerhard Oberbeck (1925–2006), deutscher Geograph
 Heinz Oberbeck (1931–1995), deutscher Leichtathlet
 Hermann Oberbeck (1833–1894), deutscher Architekt und Eisenbahnbaumeister
 Ole Oberbeck (* 1970), deutscher Fußballtorhüter
 Simon Oberbeck (* 1983), Schweizer Politiker
 Tilman Oberbeck (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Willi Oberbeck (1910–1979), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch: 
 Oberbek
 Oberbecken
 Obernbeck
 Overbeck